Синни́н — китайский топоним:

 Синнин (Наньнин) (兴宁) — район городского подчинения городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района.
 Синнин (Мэйчжоу) (兴宁) — городской уезд городского округа Мэйчжоу провинции Гуандун.